Pessoas
 Rufus, um ator francês
 Rufus King, um político de guerra estadunidense
 Rufus Sewell, um ator britânico
 Rufus Thomas, um cantor estadunidense. 
 Rufus Wainwright, um compositor canadense-americano
 Rufo de Éfeso, um físico e anatomista greco-romano do século primeiro.

Lugares
 Rufus, Oregon, uma pequena cidade em próxima ao River Gorge

Música
 Rufus, uma banda das décadas de 1970 e 1980, tendo como líder Chaka Khan
 “Whistling Rufus”, canção composta por Kerry Mills

Software
 Rufus (BitTorrent client)
 Rufus (software), um aplicativo para criar unidades flash USB inicializáveis

 

Desambiguação